Premuda je naselje u sastavu Grada Zadra, u Zadarskoj županiji. Nalazi se na otoku Premudi.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 64 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Jakova

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Zadra